It Had to Be You, een lied uit 1923, gecomponeerd door Isham Jones en Gus Kahn
It Had to Be You (1947), een film van Don Hartman en Rudolph Maté
It Had to Be You (1993), een Amerikaanse televisieserie van Lorimar Productions
It Had to Be You (2000), een film van Steven Feder
It Had To Be You (2015), een film van Sasha Gordon